Album может означать:

 Album — пятый студийный альбом группы Public Image Ltd.
 Album — дебютный студийный альбом российского диджея Леонида Руденко.
 Album – Generic Flipper — дебютный студийный альбом американской панк-рок группы Flipper.